Ženská dvouhra Istanbul Cupu 2020 se konala v první polovině září 2020. Do singlové soutěže istanbulského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo třicet hráček. Obhájkyní titulu byla chorvatská tenistka Petra Martićová, která stále hrála na souběžně probíhajícím US Open.

Vítězkou se stala 26letá Rumunka Patricia Maria Țigová, jež ve finále zdolala kanadskou kvalifikantku Eugenii Bouchardovou po těsném třísetovém průběhu 2–6, 6–1 a 7–6. Na okruhu WTA Tour si připsala premiérové turnajové vítězství, když dvě předchozí finále dvouhry a čtyřhry prohrála. Bodový zisk ji posunul na nové kariérní maximum, 58. místo žebříčku WTA.

Nasazení hráček 
Dvě nejvýše nasazené hráčky obdržely volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Istanbul Cup
WTA Tour 2020
Tenis v Turecku v roce 2020